Appennino tosco-emiliano
 Appennino tosco-romagnolo